Voievodatele (în ) sunt unitățile administrative ale Poloniei. Actuala configurație cu 16 voievodate datează din anul 1999 și a înlocuit o configurație cu 49 de voievodate. Aceasta nouă configurație respectă într-o oarecare măsură regiunile istorice ale țării și sunt guvernate de către un executiv și un consiliu numit sejmik (diminutiv pentru Sejm - parlamentul Poloniei).